Анатолий Ионов:
 Ионов, Анатолий Васильевич (род. 1946) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания России.
 Ионов, Анатолий Дмитриевич (1917—1994) — Герой Советского Союза.
 Ионов, Анатолий Семёнович (1939—2019) — советский хоккеист.